Территория Индонезии располагается в трёх часовых поясах: Западное Индонезийское время (WIB) UTC+7, Центральное Индонезийское время (WITA) UTC+8 и Восточное Индонезийское время (WIT) UTC+9. На летнее время Индонезия не переходит.

Часовой пояс UTC+7 
 Ява (вся)
 Джакарта
 Джокьякарта
 Бантен
 Восточная Ява
 Западная Ява
 Центральная Ява
 Суматра (вся)
 Ачех
 Банка-Белитунг
 Бенкулу
 Джамби
 Лампунг
 Риау
 Острова Риау
 Западная Суматра
 Северная Суматра
 Южная Суматра
 Калимантан (западная и юго-западная части):
 Западный Калимантан
 Центральный Калимантан

Часовой пояс UTC+8 
 Калимантан (часть):
 Восточный Калимантан
 Южный Калимантан
 Сулавеси (весь):
 Западное Сулавеси
 Северное Сулавеси
 Центральное Сулавеси
 Южное Сулавеси
 Юго-Восточное Сулавеси
 Горонтало
 Малые Зондские острова (все):
 Бали
 Западные Малые Зондские острова
 Восточные Малые Зондские острова

Часовой пояс UTC+9 
 Папуа
 Западное Папуа
 Малуку
 Северное Малуку

География Индонезии
Индонезия